Косцю́шко () — округ в штате Индиана, США. Официально образован в 1836 году. Назван именем польского военного деятеля, участника войны за независимость североамериканских колоний Тадеуша Косцюшко. Столица округа название в честь польской столицы Варшавы. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 77 358 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1435,872 км², из которых 1376,276 км² — суша и 59,596 км² или 4,15 % — водоёмы.

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 74 057 жителей в составе 27 283 домашних хозяйства и 19 998 семей. Плотность населения составляет 53,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 32 188 жилых строений, при плотности застройки около 23,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 94,58 %, афроамериканцы — 0,60 %, коренные американцы (индейцы) — 0,25 %, азиаты — 0,55 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 2,94 %, представители двух или более рас — 1,06 %. Испаноязычные составляли 5,03 % населения независимо от расы.

В составе 35,60 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 60,90 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,30 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 26,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 21,90 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,00 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,66 человека, и средний размер семьи 3,11 человека.

Возрастной состав округа: 27,80 % моложе 18 лет, 8,70 % от 18 до 24, 29,00 % от 25 до 44, 22,60 % от 45 до 64 и 22,60 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 35 лет. На каждые 100 женщин приходится 99,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 97,30 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 43 939 USD, на семью — 49 532 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 36 209 USD против 23 516 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 19 806 USD. Около 4,40 % семей и 6,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 7,10 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 7,90 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Косцюшко, штат Индиана
 Национальная ассоциация округов США
 Торговая палата округа Косцюшко, штат Индиана
 Kosciusko County Convention and Visitors Bureau

Округа Индианы